Двословна ознака ДЦ (де-це) може да се односи на:
 Вашингтон, односно Вашингтон ДЦ, главни град САД
 серију авиона (DC-9, DC-10)
Из енглеског језика су у српски ушли следећи појмови:
ДЦ - једносмерна струја (као у АЦ/ДЦ)
ДЦ - домен контролер, појам из рачунарске технологије
Такође може да се односи и на следеће политичке организације:
Демократски центар (Србија) - странка коју је водио Драгољуб Мићуновић
Демократски центар Боке
Демократски центар Црне Горе
 DC Comics